Demény Dezső (1871–1937) zeneszerző
 Demény Dezső (1915–1988) pszichológus